Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2009 vond plaats van 27 april tot en met 3 mei 2009 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 32e editie van het toernooi. Voor de eerste keer werd gespeeld op gravelbanen, nadat de voorgaande edities op hardcourt waren afgewikkeld.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Janković was als derde geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd geklopt door Flavia Pennetta.

Het vijfde reekshoofd Svetlana Koeznetsova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Dinara Safina in twee sets. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de eerste sinds augustus 2007. Zij won op dit toernooi US$ 107.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche Boxster S.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Anna-Lena Grönefeld en Patty Schnyder waren het vierde reekshoofd. Het Tsjechische koppel Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová maakte hen al in de eerste ronde onschadelijk.

De als eerste geplaatste Cara Black en Liezel Huber, die ex aequo de WTA-ranglijst dubbelspel aanvoerden, kwamen niet voorbij de tweede ronde. Zij sneuvelden in de match-tiebreak tegen de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Gisela Dulko en Flavia Pennetta in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Petrova vijftien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2009
Stuttgart